La Compañía steht für:

 La Compañía (Band), spanische Folkmusikgruppe

Orte in Bolivien:
 La Compañía (Tarija) im Departamento Tarija

Orte in Chile:
 La Compañía (Chile) in der Provinz Cachapoal

Orte in Mexiko:
 La Compañía (Salamanca) im Bundesstaat Guanajuato
 La Compañía (Valle de Santiago) im Bundesstaat Guanajuato
 La Compañía (México) im Bundesstaat México
 La Compañía (Oaxaca) im Bundesstaat Oaxaca
 La Compañía (Puebla) im Bundesstaat Puebla
 Municipio La Compañía, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Oaxaca